Harden kan syfta på:
 Arthur Harden (1865–1940) brittisk biokemist, nobelpristagare
 James Harden (född 1989), amerikansk basketspelare
 Marcia Gay Harden (född 1959) amerikansk skådespelerska
 Maximilian Harden (1861–1927) tysk-judisk skriftställare
 Tim Harden (född 1974) amerikansk löpare

Engelska efternamn